Konstantynów Głębocki (leśniczówka)
 Konstantynów Głębocki (majątek)
 Konstantynów Głębocki (osada kolejowa)
 Konstantynów Głębocki (plebania)